Aventin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
 Aventin est un prénom masculin peu usité, fêté le 4 février et le 13 juin en mémoire de trois saints chrétiens.

Saints chrétiens
Par ordre chronologique de décès :
 Aventin de Chartres († 350 ou 528),  de Chartres; fêté le 4 février.
 Aventin de Troyes († 537), prêtre ermite ; fêté le 4 février.
 Aventin de Larboust († 732), martyr, né près de Bagnères-de-Luchon, dans les Pyrénées, reclus dans la vallée de Larboust, mis à mort par les Sarrasins ; il est fêté le 13 juin.

Autres personnes 
  (1980-), un pilote automobile argentin
 Jiří Melantrich d’Aventin (1511-1580), éditeur et imprimeur tchèque
  (1946-), un ancien pilote automobile argentin

Toponyme
 Aventin, la plus méridionale des sept collines de Rome, située entre le Tibre, le mont Cælius et le mont Palatin.
 Saint-Aventin, commune de la Haute-Garonne.

Voir aussi

Références